Sayão ist der Familienname folgender Personen:

 Bidu Sayão (1902–1999), brasilianische Opernsängerin (Sopran)
 Luiz Sayão (* 1963), brasilianischer Radiohost